Портесуэло:

 Портесуэло — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура.
 Портесуэло — поселок в Чили. Административный центр одноимённой коммуны.